Ljutići est un toponyme qui peut désigner :
Ljutići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Malinska-Dubašnica, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Ljutići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.